Stony Point kan syfta på följande platser:

USA 

 Stony Point (ort i USA, North Carolina), Alexander County, 
 Stony Point (ort i USA, Michigan, Barry County), 
 Stony Point (ort i USA, Michigan, Monroe County, lat 41,94, long -83,26), 
 Stony Point (ort i USA, New York, Rockland County, lat 41,23, long -73,99), 

Robotskapade USAförgreningar